Джим Харбо (род. 23 декабря 1963 года) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1987 году. Выступал за команды «Чикаго Беарз», «Индианаполис Колтс», «Балтимор Рэйвенс», «Сан-Диего Чарджерс», «Каролина Пантерз».

Тренерская карьера

Университет Мичигана (2015 - н.в.)

Сезон 2022 года "Росомахи" начали на шестой позиции в рэнкинге тренеров и AP. У команды было одно из самых простых расписаний среди топ-команд NCAA, и Мичиган этим воспользовался. В первых трех матчах команда набирала более 51 очка, позволив оппонентам набрать лишь 17, причем Университет Коннектикута завершил игру с 0 очков. Последовали две сложные победы над Мэрилендом (34:27) и Айовой (27:14), причем Айову Мичиган обыграл в гостях впервые с 2005 года. Затем была побеждена Индиана (31:10). Первым серьезным оппонентом стал Университет Пенн Стэйт, занимавший 10 позицию в рэнкинге и не проигравший к тому моменту ни одной игры. Несмотря на сложное начало, в итоге была одержана уверенная победа 41:17. По итогам этой серии побед Мичиган попал в топ-5 обоих рэнкингов. В следующей игре со счетом 29:7 были повержены заклятые оппоненты из Мичиган Стэйт - впервые с 2019 года. После простых побед над Рутгерсом (52:17) и Небраской (34:3) Харбо впервые привел Мичиган к 10 победам при нуле поражениям - лучший старт колледжа с 2006 года. В 11-м матче против Иллинойса Мичиган впервые в сезоне проигрывал к началу 4-й четверти. Несмотря на то, что в игре травму получил лидер раннинг-бэк Блэйк Коррум, Мичиган смог набрать 9 очков в последней четверти и победить со счетом 19:17. Харбо стал первым тренером в истории Мичигана с 1905 года, одержавшим 11 побед подряд с начала сезона. 26 ноября Мичиган при минимальном участии Коррума победил Огайо Стэйт в Коламбусе со счетом 45:23, благодаря чему "Росомахи" впервые с 2006 года одержали победу над командой, которая находилась в топ-10 рэнкинга, впервые с 1997 года начали сезон с 12 побед подряд и впервые с 2000 года победили Огайо Стэйт в гостях.

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Балтимор Рэйвенс»
Игроки «Сан-Диего Чарджерс»
Игроки «Каролина Пантерз»
Квотербеки НФЛ